Ветрянка:

 Ветрянка — болезнь.
 Ветрянка — село в Раздольненском районе Крыма.
 Ветрянка — село в Сокирянском районе Черновицкой области.
 Ветрянка — 10 эпизод 2 сезона (№ 23) сериала «Южный парк».